Tholen puede referirse a:
 Tholen (ciudad), ciudad de la provincia de Zelanda, Países Bajos
 Tholen (isla), isla de la provincia de Zelanda, Países Bajos
 Tholen (municipio), municipio de la provincia de Zelanda, Países Bajos
 Tholen, una clasificación de asteroides
 David J. Tholen, personaje que propuso la clasificación anterior